Кориф (Корит, , ) — имя нескольких персонажей античной мифологии:
 Кориф (сын Зевса)
 Кориф (сын Париса)
 Кориф — юный лапиф. См. Мифы Фессалии.
 Кориф — участник битвы в Эфиопии. См. Африка в древнегреческой мифологии.
 Кориф — царь Аркадии, приёмный отец Телефа. См. Мифы Аркадии.
 Кориф — один из долионов. См. Малая Азия в древнегреческой мифологии.